niedan (kleiszcze) – roślina z rodziny rutowatych
 Niedan – imię